|-
| (132601) 2002 JH145||||13 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132602) 2002 KB5||||16 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132603) 2002 KK6||||25 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132604) 2002 KS8||||30 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132605) 2002 KA9||||29 травня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (132606) 2002 KL9||||29 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132607) 2002 KT9||||16 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132608) 2002 KV10||||16 травня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132609) 2002 KU12||||17 травня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (132610) 2002 KC13||||18 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132611) 2002 KE14||||30 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132612) 2002 KM14||||30 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132613) 2002 KQ14||||30 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132614) 2002 KN15||||23 травня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132615) 2002 LM1||||2 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132616) 2002 LO3||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132617) 2002 LF4||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132618) 2002 LH6||||7 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132619) 2002 LR6||||1 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132620) 2002 LL7||||2 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132621) 2002 LS8||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132622) 2002 LE9||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132623) 2002 LV9||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132624) 2002 LD13||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132625) 2002 LJ20||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132626) 2002 LY20||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132627) 2002 LH21||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132628) 2002 LJ21||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132629) 2002 LU22||||8 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132630) 2002 LH24||||9 червня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (132631) 2002 LW27||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132632) 2002 LU29||||9 червня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (132633) 2002 LL30||||1 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132634) 2002 LQ30||||3 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132635) 2002 LG32||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132636) 2002 LC33||||3 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132637) 2002 LW34||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132638) 2002 LZ34||||9 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132639) 2002 LB35||||11 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132640) 2002 LW36||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132641) 2002 LY37||||12 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132642) 2002 LF38||||5 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132643) 2002 LN40||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132644) 2002 LJ45||||5 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132645) 2002 LK45||||5 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132646) 2002 LT45||||6 червня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (132647) 2002 LY48||||13 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132648) 2002 LF51||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132649) 2002 LH51||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132650) 2002 LL51||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132651) 2002 LD52||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132652) 2002 LX53||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132653) 2002 LY53||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132654) 2002 LD54||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132655) 2002 LF54||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132656) 2002 LP54||||8 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132657) 2002 LZ54||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132658) 2002 LA56||||14 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132659) 2002 LH57||||11 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132660) 2002 LY57||||12 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 132661 Карлбейкер (Carlbaeker)||||12 червня 2002||Паломарська обсерваторія||Майк Мейєр
|-
| (132662) 2002 LQ60||||8 червня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (132663) 2002 MD2||||16 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132664) 2002 MB3||||25 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132665) 2002 MC5||||16 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132666) 2002 NU1||||3 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132667) 2002 NL4||||3 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132668) 2002 NA6||||10 липня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (132669) 2002 NJ6||||11 липня 2002||Станція Кампо Імператоре||CINEOS
|-
| (132670) 2002 NT8||||1 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132671) 2002 NL9||||3 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132672) 2002 NP9||||3 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132673) 2002 NO12||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132674) 2002 NB14||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132675) 2002 NG14||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132676) 2002 NR14||||5 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132677) 2002 ND15||||5 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132678) 2002 NW15||||5 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132679) 2002 NF16||||6 липня 2002||Обсерваторія Дезерт-Іґл||Вільям Йон
|-
| (132680) 2002 NE18||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132681) 2002 NG19||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132682) 2002 NW19||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132683) 2002 NZ21||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132684) 2002 NQ22||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132685) 2002 NV23||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132686) 2002 ND25||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132687) 2002 NJ25||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132688) 2002 NF27||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132689) 2002 NC28||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132690) 2002 NQ28||||12 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132691) 2002 NY32||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132692) 2002 NJ33||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132693) 2002 NQ33||||14 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132694) 2002 NH34||||11 липня 2002||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (132695) 2002 NV34||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132696) 2002 NW34||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132697) 2002 NU37||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132698) 2002 NJ38||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (132699) 2002 NY43||||12 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (132700) 2002 NX48||||14 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

132600